

Выпуски аппаратного обеспечения 
Список игрового оборудования, выпущенного в 2021 году.

 15 июня — Atari VCS
 8 октября — Nintendo Switch (OLED-модель)
 3 ноября — Evercade VS
 12 ноября — Game & Watch: The Legend of Zelda
 13 декабря — Analogue Pocket

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, выход которых состоялся в 2021 году.

I квартал (январь — март)

II квартал (апрель — июнь)

III квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Комментарии

Примечания